Мамоново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мамоново — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Мамоново — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Мамоново — город в Багратионовском районе Калининградской области.
 Мамоново — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Мамоново — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Мамоново — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Мамоново — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Мамоново — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Мамоново — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Мамоново — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Мамоново — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Мамоново — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Мамоново — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Мамоново — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Мамоново — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Мамоново — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Мамоново — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Мамоново — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Мамоново — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Мамоново — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Мамоново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Мамон
 Мамоновка
 Мамончиха